Toto je seznam měst v Botswaně.

V následující tabulce jsou uvedena města nad 6 000 obyvatel, výsledky sčítání obyvatelstva z 12. srpna 1981, 14. srpna 1991 a 17. srpna 2001, odhady počtu obyvatel k 1. lednu 2006 a distrikty, do nichž města náleží. Počet obyvatel se vztahuje na vlastní město bez předměstí. Města jsou seřazena podle velikosti.

Reference

Související články 
 Seznamy měst podle zemí

Externí odkazy 
 
 Central Statistics Office Botswana
 World Gazetteer - počty obyvatel botswanských měst v současnosti
 City Population - počty obyvatel botswanských měst v historii

 
Botswana
města